Miopanesthia är ett släkte av kackerlackor. Miopanesthia ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättekackerlackor
Miopanesthia